2 miejscowości w Polsce:
 Krymki – kolonia w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Łomazy
 Krymki – przysiółek wsi Lisewiec w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Kolbudy